iTunes Live: London Festival '09 – EP dei Kasabian del 2009
iTunes Live: London Festival '09 – EP dei Placebo del 2009
iTunes Live: London Festival '09 – EP di Marina and the Diamonds del 2009
iTunes Live: London Festival '09 – EP dei The Temper Trap del 2009
iTunes Live: London Festival '09 – EP di Sophie Ellis-Bextor del 2009
iTunes Live: London Festival '09 – EP dei La Roux del 2009
iTunes Live: London Festival '09 – EP dei Franz Ferdinand del 2009
iTunes Live: London Festival '09 – EP dei The Saturdays del 2009
iTunes Live: London Festival '09 – EP dei Snow Patrol del 2009
iTunes Live: London Festival '09 – EP dei General Fiasco del 2009